Jocham ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Jocham (* 1949), deutscher Urologe
 Magnus Jocham (1808–1893), römisch-katholischer Pfarrer und Theologie-Professor
 Uwe E. Jocham (* 1963), deutsch-schweizerischer Unternehmer und Apotheker